Achipterina är ett släkte av kvalster. Achipterina ingår i familjen Ceratokalummidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Achipterina